Vulpe zburătoare se poate referi la:

 Vulpe zburătoare, specie de pește tropical de apă dulce (Epalzeorhynchos kalopterus)
 Vulpe zburătoare, specie de liliac (Acerodon jubatus)
 Vulpe zburătoare de Pohnpei, specie de liliac (Pteropus molossinus)

Vezi și 
 Vulpe (nume de familie)

Legături externe  
 Regulamentul CE nr. 318/2008 privind protecția speciilor faunei și florei sălbatice prin controlul comerțului cu acestea